Straka může znamenat:

 český název pro sedm rodů krkavcovitých ptáků:
 Cyanopica
 Dendrocitta
 Crypsirina
 Temnurus
 Pica, v ČR straka obecná (Pica pica)
 Zavattariornis
 Ptilostomus

příjmení osob
 Anton Straka (1942–2012) – slovenský básník a spisovatel, politik HZDS a DEÚS
 Antonín Straka, více osobností, viz samostatný rozcestník
 Cyril Antonín Straka (1868–1927) – strahovský premonstrát, knihovník a historik
 František Straka (rozcestník), více osobností, viz samostatný rozcestník
 Gábor Straka (* 1981) – slovenský fotbalista
 Hellmuth Straka (1922–1987) – rakouský antropolog, speleolog a archeolog
 Jiří Straka (rozcestník), více osobností, viz samostatný rozcestník
 Josef Straka (1876–1963) – český středoškolský učitel a filolog
Josef Straka (* 1972) – český básník a prozaik
 Josef Straka (* 1978) – český hokejista
 Josef Straka (* 1951) – český hokejista
 Jozef Straka (* 1941) – slovenský basketbalista
 Karel Straka (1931-2006) – český hokejový brankář
 Karol Straka (????–????) – slovenský fotograf
 Martin Straka (* 1981) – český lékař
 Martin Straka (* 1972) – český hokejista, bratr Michala
 Michal Straka (* 1971) – český hokejista, bratr Martina
 Oldřich Straka (1906–1983) – český fotograf
 Peter Straka (* 1950) – český operní pěvec (tenor)
 Petr Straka (* 1992) – český hokejista
 Radim Straka, více osobností, viz samostatný rozcestník
 Jan Petr Straka z Nedabylic († 1710) – mecenáš, z jehož odkazu vnikla Strakova akademie
 Václav Straka (* 1978) – český profesionální házenkář
 Vlastimil Straka (* 1997) – český taekwondista

ženské přechýlení
 Adela Straková (* 1948) – slovenská televizní moderátorka
 Iva Straková (* 1980) – česká sportovkyně, atletka, skokanka do výšky

jiný význam
 Straky, obec ve Středočeském kraji u Nymburka

Reference

Externí odkazy 
 
 
 

Česká příjmení
Židovská příjmení